est la formule brute de 3 isomères.

 Alcool
 éthénol, numéro CAS 
 Aldéhyde
 éthanal, numéro CAS 
 Éther
 1,2-époxyéthane ou oxyde d'éthylène ou oxirane, numéro CAS 

 Autre
 alcool polyvinylique ou PVA, numéro CAS  ou 
 macrogol, numéro CAS